Peverell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Bradford Peverell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Sampford Peverell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon